Humyo war ein Unternehmen und ein Filehosting-Dienst. Der Zugriff war über eine Weboberfläche möglich. Für Nutzer des kostenpflichtigen Premium Angebots wurde ein Client mit dem Namen SmartDrive angeboten. Der Client war für die Betriebssysteme Microsoft Windows und Mac OS X erhältlich. Am 14. Juni 2010 wurde Humyo von der Firma Trend Micro übernommen.

Seit Juni 2010 bietet das Internet- und Telefonie Unternehmen Alice-DSL eine Online Festplatte unter dem Namen „Alice Disk“ bzw. „Alice SmartDisk“ an. Die Technologie des Produkts stammte von Humyo.

Funktionsweise 
In der kostenlosen Version war der Zugriff auf den Online-Speicher über eine Weboberfläche möglich. Kunden des kostenpflichtigen Premium Produkts konnten den SmartDrive Client installieren. Durch die Installation des SmartDrive-Clients wurde ein neues Laufwerk auf dem Rechner erstellt. In dem Client ließ sich einstellen, welche Verzeichnisse automatisch mit dem Online Speicher abgeglichen werden sollen.

Produkte 
Kostenlos erhielt man 10 GB Speicherplatz, wobei 5 GB für Media-Dateien (Bilder, Musik etc.) und 5 GB für sonstige Dateiformate genutzt werden konnten.
Für 5,94 € pro Monat wurde das Produkt Premium mit einem Speicherplatz von 100 GB angeboten. Das Jahresabo Premium kostete 59,49 €.
Für 7,94 € pro Monat konnten jeweils 100 GB zusätzlicher Speicherplatz hinzugekauft werden.

Geschichte  
Im Januar 2007 wurde das Unternehmen in England von Dan Conlon und Mark Beyer gegründet, dort befand sich auch das Rechenzentrum, auf dem sämtliche Daten gesichert wurden. Es gab Niederlassungen in England, Deutschland, Frankreich und Tschechien. Etwa 600.000 Kunden nutzten das Produkt.
Im Juni 2010 wurde Humyo von Trend Micro übernommen und in SafeSync umbenannt. Der Service SafeSync wurde am 31. Januar 2017 eingestellt.

Weblinks 
 Offizielle Website

Fußnoten und Quellen 

Filehosting-Dienst
Datensynchronisation